Sattl ist der Name folgender Orte: 

 Sattl (Gemeinde Sankt Nikola), Ortschaft der Marktgemeinde Sankt Nikola an der Donau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Sattl (Gemeinde Nußbach), Ortsteil der Gemeinde Niederneukirchen, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Sattl (Gemeinde Abtenau), Ortslage in der Gemeinde Abtenau, Bezirk Hallein, Land Salzburg

 Sattl (Gemeinde Deutschlandsberg), Ortsteil der Stadt Deutschlandsberg, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Sattel